Nakaya se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Nakaya Kazuhiro
 Kazuhiro Nakaya